Вальтер Раймонди (; род.  Италия) — итальянский шашист играющий в итальянские шашки, чекерс и международные шашки, девятикратный чемпион Италии по международным шашкам. Гроссмейстер Италии и мастер ФМЖД по международным шашкам.

Проживает в Турине.

FMJD-Id: 10300

Ссылки 
 Партии и фотография на сайте KNDB
 Профиль на сайте ФМЖД
 Интервью 

Шашисты Италии
Мастера ФМЖД